FMR est un sigle qui peut désigner :
 FMR (où FMR signifie Franco Maria Ricci), une revue d'art publiée dans plusieurs langues ;
 FMR, une station de radio toulousaine ;
 Forces motrices du Rhône, une ancienne entreprise lyonnaise du domaine de l'énergie.
 Fusiliers Mont Royal, une division de l’armée canadienne